Эннио — имя, известные носители:
 Морриконе, Эннио
 Гварньери, Эннио
 Антонелли, Эннио
 Флайано, Эннио
 Морлотти, Эннио

См. также 
 Энио